La saison 2005-2006 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne.

Le Chakhtar Donetsk, champion d'Ukraine la saison dernière, va tenter de conserver son titre face aux 15 meilleures équipes d'Ukraine.

Les 16 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires deux fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

Terminant à égalité en tête du championnat, le Chakhtar Donetsk et le Dinamo Kiev doivent disputer une finale, qui détermine le champion d'Ukraine cette saison, comme l'indique le règlement du championnat. C'est le Chakhtar qui s'impose 2 buts à 1 et qui remporte son  de champion d'Ukraine.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 2006-2007, tout comme le vice-champion d'Ukraine. Le vainqueur de la Coupe d'Ukraine est qualifié pour la Coupe UEFA 2006-2007, tout comme le club le mieux classé pas encore qualifié en Coupe d'Europe. Enfin, un club est qualifié pour la Coupe Intertoto 2006.

Les 16 clubs participants 
 Dinamo Kiev
 Dniepr Dniepropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Metalurg Zaporijjye
 Tavria Simferopol
 Kryvbass Krivoï-Rog
 Arsenal Kiev
 FC Vorskla Poltava
 Metalurg Donetsk 
 Illichovets Marioupol 
 Tchernomorets Odessa 
 Volyn Lutsk 
 Metalist Kharkov 
 Zakarpattya Oujhorod 
 FC Kharkov - Promu de 
 Stal Alchevsk - Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Match pour le titre

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
  RSSSF

2005-2006
Ukraine
Sport en Ukraine en 2005
Sport en Ukraine en 2006